Calymenia är ett släkte av underblomsväxter. Calymenia ingår i familjen underblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Underblomsväxter
Calymenia